Рамóн — испанское или еврейское имя, а также фамилия. Женская форма — Рамона. Этимология испанского имени — форма германского (визиготского) имени Раймонд (Reginmund). Этимология ивритского имени — от  — рам, высокий.

Персоналии

Фамилия 
 Рамон, Альберт (1920—1993) — бельгийский велогонщик.
 Рамон, Гастон (1886—1963) — французский ветеринар и биолог.
 Рамон, Джонни (1948—2004) — гитарист и один из основателей американской панк-рок группы Ramones.
 Рамон, Илан (1954—2003) — первый израильский астронавт.
 Рамон, Марки (настоящее имя Марк Стивен Белл; род. 1956) — американский барабанщик.
 Рамон, Фил (1934—2013) — американский звукорежиссёр, музыкальный продюсер, скрипач и композитор.
 Рамон, Хаим (род. 1950) — израильский политик.
Сложные фамилии
 Рамон-и-Кахаль, Сантьяго (1852—1934) — испанский нейрогистолог, лауреат Нобелевской премии 1906 года.
 Рамон-и-Ривера, Луис Фелипе (1913—1993) — венесуэльский музыковед, фольклорист, композитор, скрипач и педагог.
 Фернандо Рамон — псевдоним Че Гевара.

Имя 
 Рамон III (граф Нижнего Пальярса)
 Рамон II (граф Пальярса)
 Рамон II (граф Рибагорсы)
 Рамон I (граф Пальярса)
 Рамон Осни Морейра Лаже — бразильский футболист.
 Рамон де ла Крус Кано-и-Ольмедилья — испанский драматург.
 Рамон Баррос Луко — чилийский адвокат и политик. Президент Чили.
 Рамон Беренгер
 Рамон Мунтанер (ок. 1270—1336) — каталонский военный и хронист.
 Рамон Санчес Писхуан
 Рамон де Кардона — главнокомандующий войсками Камбрейской лиги, вице-король Неаполя в 1509-22 гг.
 Рамон — испанский певец.
 Мораис Мота, Рамон ди (также известный как Рамон; род. 1988) — бразильский футболист.

Составные названия 
 Мицпе-Рамон — город в Израиле.
 Сан-Рамон — ряд населённых пунктов в разных городах мира.
 Рамон де Карранса — стадион.

Другое 
 Рамон (авиабаза) — авиабаза ВВС Израиля, находящаяся в Южном округе Израиля. 
 Рамон (аэропорт) — международный аэропорт на юге Израиля в районе долины Тимна.
 Рамон (земной кратер) — эрозийный кратер в пустыне Негев
 Рамон (лунный кратер) — ударный кратер на обратной стороне Луны
 РАМОН — (от РАсширенный МОНитор)
 Ramones — американская рок-группа
 Рамон, или Бросимум напитковый ()(es) — один из видов Бросимума